First Interstate Bank est l'enseigne utilisée depuis 1996 dans l'ouest américain par la banque First Interstate BancSystem of Montana.

Historique 
First Interstate Bancorp' était une société de portefeuille bancaire basée aux États-Unis qui a été reprise en 1996 par Wells Fargo. Basée à Los Angeles, c'était la huitième plus grande société bancaire du pays.

En 1928, Amadeo Giannini, né en Californie de parents immigrés italiens, a formé une société de portefeuille, la Transamerica Corporation, pour consolider ses entreprises financières existantes, qui ont commencé leurs activités avec 1,1 milliard de dollars d'actifs et des activités bancaires et non bancaires. Des années 1930 au milieu des années 1950, la Transamerica a fait un certain nombre d'acquisitions de banques et d'autres sociétés financières dans tout l'ouest des États-Unis, créant le cadre du système First Interstate plus récent.

En 1953, les régulateurs ont réussi à forcer la séparation de Transamerica Corporation et de Bank of America en vertu du Clayton Antitrust Act. Transamerica Corporation, une société du Delaware, a demandé à ce tribunal de réviser une ordonnance du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale rendue contre elle en vertu de l'article 11 de la loi Clayton, 15 U.S.C.A. § 21, pour faire respecter la section 7 de la loi, 15 U.S.C.A. § 18.

La Bank Holding Company Act de 1956 a imposé de nouvelles restrictions aux sociétés telles que la Transamerica. Ainsi, les opérations bancaires de la Transamerica, qui comprenaient 23 banques dans 11 états occidentaux, ont été scindées sous le nom de Firstamerica Corporation en 1958. La Transamerica a poursuivi ses activités d'assurance et autres.

Firstamerica (faisant affaire sous le nom de First Western Bank and Trust Company) a changé son nom pour Western Bancorporation en 1961, et les opérations de vente au détail ont été renommées United California Bank (UCB), après l'acquisition de la California Bank basée à Los Angeles, qui opérait principalement dans le sud du pays. En grande partie pour concurrencer Bank of America (de loin la plus grande banque de Californie à l'époque), Western s'est développée régulièrement dans les années 1960, tant au pays qu'à l'étranger, terminant la décennie avec des actifs de plus de 10 milliards de dollars. Le réseau de services financiers de la banque s'est développé grâce à la fondation en 1974 de la Western Bancorporation Mortgage Company et à la formation en 1979 de la Western Bancorp Venture Capital Company.

En 1970, leur banque affiliée, United California Bank of Basel, en Suisse, s'est effondrée après des transactions non autorisées de contrats à terme sur le cacao et l'argent. Plusieurs agents de la banque, dont le président Paul Erdman, ont passé du temps en prison pour fraude. En , la société a changé son nom en First Interstate Bancorp. Le nom First Interstate est devenu une marque à l'échelle du système pour la plupart des banques de l'entreprise, favorisant ainsi une plus grande reconnaissance publique de l'entreprise et une cohérence interne. Au cours des années 80, en plus d'acquérir davantage de banques, First Interstate s'est lancée dans de nouveaux domaines de services financiers à mesure que la déréglementation du secteur bancaire progressait. En 1983, le First Interstate Discount Brokerage a été créé pour fournir aux clients des banques un soutien en matière de titres et de matières premières. En 1984, la banque s'est lancée dans la banque d'affaires avec l'achat de Continental Illinois Ltd. et le crédit-bail d'équipement avec l'acquisition de la Commercial Alliance Corporation de New York, et a élargi ses activités bancaires hypothécaires en acquérant la Republic Realty Mortgage Corporation. En 1986 et 1987, First Interstate a tenté une audacieuse prise de contrôle hostile de 3,2 milliards de dollars de la Bank of America en difficulté, mais l'offre est rejetée avec succès.

First Interstate a connu ses propres problèmes à la fin des années 80 et au début des années 90 en raison de mauvais prêts immobiliers et de la grave récession en Californie. La banque a enregistré des pertes de centaines de millions pour 1987, 1989 et 1991. Par conséquent, First Interstate s'est concentré sur la reconstruction et le rajeunissement de ses opérations existantes plutôt que sur l'acquisition de nouvelles. Un certain nombre de filiales non rentables non rentables ont été abandonnées, y compris l'unité de location de matériel, une opération de titres d'État et la plupart des services bancaires de gros. Les rumeurs d'une prise de contrôle de First Interstate étaient monnaie courante au début des années 1990 avant que la banque ne se rétablisse complètement au milieu de la décennie sous la direction du président-directeur général Edward M. Carson. En 1994, ils ont acquis 15 succursales à Washington de la Great American Bank en faillite. Malgré l'état plus sain de First Interstate et avec la consolidation du secteur bancaire en plein essor, Wells Fargo a fait une offre hostile pour First Interstate en , initialement évaluée à 10,8 milliards de dollars. D'autres banques se sont présentées comme des «chevaliers blancs» potentiels, notamment Norwest Corporation, Bank One Corporation et First Bank System. Ce dernier a fait une offre sérieuse sur First Interstate, les deux banques ayant conclu un accord de fusion formel en novembre évalué initialement à 10,3 milliards de dollars. Mais First Bank a rencontré des difficultés réglementaires dans la manière dont elle avait structuré son offre et a été contrainte de se retirer de la bataille de rachat à la mi-. Les discussions entre Wells Fargo et First Interstate ont ensuite conduit en quelques jours à un accord de fusion pour 11,3 milliards de dollars en stock. Wells Fargo a achevé l'acquisition le  et a annoncé la suppression de 7 200 emplois.

Situation depuis 1996 

En 1984, First Interstate BancSystem of Montana a conclu un accord de franchise avec First Interstate Bancorp of California pour utiliser le nom et le logo de First Interstate Bank. En 1996, lorsque First Interstate Bancorp a été scindée, l'organisation du Montana a négocié avec succès pour conserver le nom et le logo bien connus de First Interstate. First Interstate BancSystem continue d'offrir des services bancaires dans l'Idaho, le Montana, l'Oregon, le Dakota du Sud, le Washington et le Wyoming.

Références

Banque disparue
Banque ayant son siège aux États-Unis